Dangerous - The Remix Collection - це альбом реміксів, випущений Майклом Джексоном 9 вересня 1993 року у Японії.

Список композицій
 Black Or White (The C&C House/Club Mix) (7:36)
 Remember The Time (New Jack Main Mix) (6:49)
 Remember The Time (Acapella) (3:38)
 In The Closet (The Reprise) (2:46)
 In The Closet (The Underground Mix) (5:40)
 Who Is It (Lakeside Dub) (6:40)
 Who Is It (Moby's Raw Mercy Dub) (9:02)
 Jam (Silky 7") (4:14)
 Jam (Roger's Jeep Mix) (6:05)
 Give In To Me (Vocal Version) (4:43)

Посилання
 Dangerous - The Remix Collection на Discogs (https://www.discogs.com/Michael-Jackson-Dangerous-The-Remix-Collection/release/737876 )